Сара Еррані і Роберта Вінчі були чинними чемпіонками але вирішили того разу не брати участі.
Ірина-Камелія Бегу і Анабель Медіна Гаррігес виграли титул у фіналі перемігши пару Домініка Цібулкова і Аранча Парра Сантонха з рахунком 4–6, 7–6(7–3), [11–9].

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw

Topshelf Open, жінки, парний розряд
2013